Pick-up este un termen împrumutat din engleză care poate însemna:

Camionetă - autovehicul combinat pentru pasageri și materiale;
Picup - aparat electromecanic pentru redarea sunetelor înregistrate pe plăci de patefon - vezi: Fonograf